Аппа-Кюёль (Аппа-Кюель) — лимноним в Республике Якутия, Россия.

 Аппа-Кюель — озеро между р. Чыбакылах и р. Уяндина, координаты 68°25'	142°37', карта R-54-130
 Аппа-Кюель — озеро на правом берегу р. Алдан, юго-восточнее устья р. Нахарахы, координаты 61°51'	134°35', карта P-53-078
 Аппа-Кюель — озеро на левом берегу р. Хрома, координаты на левом берегу р.Хрома, карта R-55-025

Ссылки 
 , С.101-102 из 3547